А́йзекс () — английская фамилия. Произошла от английской транскрипции имени «».

Носители фамилии 
 Айзекс, Айзек (1855—1948) — британский государственный и политический деятель.
 Айзекс, Гарри (1913—1989) — южноафриканский боксёр.
 Айзекс, Грегори (1951—2010) — ямайский регги-музыкант.
 Айзекс, Джейсон (род. 1963) — британский актёр.
 Айзекс, Джордж (1837—1895) — колумбийский писатель, политик и солдат.
 Айзекс, Натаниель (1808—1872) — британский путешественник, исследователь Африки.
 
 Айзекс, Сьюзан (род. 1943) — американская писательница и сценарист.
 Айзекс, Сьюзан Сазерленд (1885—1948) — британский психолог и психоаналитик.

Топоним 
 Айзекс (Канберра) — пригород Канберры, Австралия.

См. также 
 Иззи